Super League 2018/19 steht für folgende Fußballmeisterschaften:

 Super League 2018/19 (Schweiz)
 Super League 2018/19 (Griechenland)